Drahthammer steht für:

 eine Fertigungsstätte für Draht, siehe Drahtzug

Ortsname:

 Drahthammer (Amberg), Stadtteil der Stadt Amberg
 Drahthammer (Reuth bei Erbendorf), Ortsteil der Gemeinde Reuth bei Erbendorf, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Drahthammer (Trabitz), Ortsteil der Gemeinde Trabitz, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern

ehemaliger Ortsname:

 Proszów (Drahthammer), einem Ort der Landgemeinde Brody in der Woiwodschaft Lebus, Polen
 Drutarnia (Drahthammer), einem Ort der Stadtgemeinde Kalety in der Woiwodschaft Schlesien, Polen